Hilfssprache steht für:

 Internationale Plansprache, eine Art Plansprache zur internationalen Kommunikation
 poln. język pomocniczy, die rechtliche Stellung der deutschen Sprache bzw. anderer Minderheitensprachen in mehreren polnischen Gemeinden mit einem gewissen Einwohneranteil der Minderheit (siehe auch Deutsche Minderheit in Polen).